Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая (саундтрек) (англ. Star Wars: Return of the Jedi Soundtrack) — музичний альбом композитора Джона Вільямса. Виданий у 1983 році, перед всесвітньою прем'єрою фільму «Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая».

Як і в попередніх альбомах, композиції були записані Лондонським симфонічним оркестром. Диригентом був сам Джон Вільямс. Запис відбувався в приміщенні «Abbey Road Studios».

У 1997 та 2004 роках альбом був перевиданий. Однак, якщо продюсером видання 1983 року був Вільямс, то цього разу ним виступив Нік Редман.

Перший реліз 

 На пластинках з форматом LP.

1-а сторона 

Main Title (The Story Continues) — 5:09
Into the Trap — 2:36
Luke and Leia — 4:44
Parade of the Ewoks — 3:25
Han Solo Returns (At the Court of Jabba The Hutt) — 4:10
Lapti Nek (Jabba's Palace Band) — 2:49

2-а сторона 

The Forest Battle — 4:01
Rebel Briefing — 2:22
The Emperor — 2:41
The Return of the Jedi — 5:02
Ewok Celebration and Finale — 8:00

Загальна тривалість: 44:59

Реліз на CD 

Main Title (The Story Continues) — 5:09
Into the Trap — 2:36
Luke and Leia — 4:43
Parade of the Ewoks — 3:24
Han Solo Returns (At the Court of Jabba The Hutt) — 4:07
Lapti Nek — 2:48
The Forest Battle — 4:01
Rebel Briefing — 2:19
The Emperor — 2:40
The Return of the Jedi — 5:00
Ewok Celebration and Finale — 7:57
  
Загальна тривалість: 45:40

Зоряні війни: Антологія саундтреків 

 У 1993 році компанія «Twentieth Century Fox» видала 4 CD-диски, на яких містилися композиції із саги «Зоряних війн».

20th Century Fox Fanfare with CinemaScope Extension — 0:23
Main Title/Approaching the Death Star — 5:22
Han Solo Returns (At the Court of Jabba the Hutt) — 4:09
Fight in the Dungeon — 3:41
The Return of the Jedi — 5:02
The Emperor Arrives — 2:07
The Death of Yoda — 6:05
Parade of the Ewoks — 3:27
Luke and Leia — 4:47
The Emperor Confronts Luke — 3:29
Into the Trap — 2:39
First Ewok Battle/Fight With the Fighters — 7:24
The Forest Battle — 4:04
The Final Duel/Into the Death Star — 3:40
The Emperor's Death — 2:44
Darth Vader's Death — 2:33
Through the Flames — 1:39
Leia Breaks the News/Funeral Pyre for a Jedi — 2:22
Ewok Celebration/Finale — 7:58

 Також в альбом вміщено «додаткові» треки.

Спеціальне видання

Перший диск 

20th Century Fox Fanfare (Альфред Ньюман, 1954) — 0:22
Main Title/Approaching the Death Star/Tatooine Rendezvous — 9:21
The Droids Are Captured — 1:21
Bounty for a Wookiee — 2:50
Han Solo Returns — 4:01
Luke Confronts Jabba/Den of the Rancor/Sarlacc Sentence — 8:51
The Pit of Carkoon/Sail Barge Assault — 6:02
The Emperor Arrives/The Death of Yoda/Obi-Wan's Revelation — 10:58
Alliance Assembly — 2:13
Shuttle Tydirium Approaches Endor — 4:09
Speeder Bike Chase/Land of the Ewoks — 9:38
The Levitation/Threepio's Bedtime Story — 2:46
Source Music: Jabba's Baroque Recital — 3:09
Jedi Rocks — 2:42
Archival Bonus Track: Sail Barge Assault (Alternate) — 5:04

Другий диск 

Parade of the Ewoks — 3:28
Luke and Leia — 4:46
Brother and Sister/Father and Son/The Fleet Enters Hyperspace/Heroic Ewok — 10:40
The Emperor's Throne Room — 3:26
The Battle of Endor — 11:50
Into the Trap — 2:30
Forest Ambush — 2:00
Scout Walker Scramble — 2:04
The Prime Weapon Fires — 5:16
The Lightsaber/The Ewok Battle — 4:31
The Battle of Endor II — 10:03
Leia Is Wounded — 1:02
The Duel Begins — 1:51
Overtaking The Bunker — 1:00
The Dark Side Beckons — 3:33
The Emperor’s Death — 2:37
The Battle of Endor III — 6:04
Superstructure Chase — 1:53
Darth Vader's Death — 2:34
The Main Reactor — 1:36
Leia's News/Light of the Force — 3:24
Victory Celebration/End Title — 8:34
Source Music: Ewok Feast/Part of the Tribe — 4:02
Archival Bonus Track: The Forest Battle (Concert Suite) — 4:05
  
Загальна тривалість: 74:47

Див. також 

 Зоряні війни (музика)
 Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая

Посилання 
    The Official Star Wars Music Site

Саундтреки Джона Вільямса
Повернення джедая